

Национални паркови

|}

Паркови природе

|}

Предели изузетних одлика

|}

Резервати природе

|}

Споменици природе

|}

Меморијални природни споменици

|}

¹ Заштићени законом о заштити културних добара

Заштићена станишта

|}

У поступку заштите

|}

Види још 
 Списак заштићених подручја у Србији

Географија Војводине
Заштићена подручја у Војводини